Oskar Nilsson och liknande namn kan syfta på:

 Oscar Nilsson (inredningsarkitekt) (1895–1975), svensk möbel- och inredningsarkitekt
 Oskar Nilsson (ishockeyspelare) (född 1991), svensk ishockeyspelare
 Oskar Nilsson (musikalartist) (född 1988), svensk musikalartist
 Oskar Nilsson (ryttare) (1897–1958), svensk ryttare 
 Oskar Nilsson Lewan (1882–1949), svensk präst

Se även 
 Oscar Jöback (född 1975), född Nilsson, svensk träningsinstruktör och författare.
 Oscar Nissen (1843–1911), norsk läkare och socialpolitiker